Prassen ist ein deutscher Ortsname:

 Prassen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Prosna (Korsze) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Prassen, Kreis Rosenberg, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Praszki im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Siehe auch:
 Brassen
 Prasse
 Prossen
 Verschwendung